PVT peut désigner :
 PVT, un groupe musical - se nommant initialement Pivot - de « math rock » australien ;
 Programme Vacances Travail, un programme délivrant des visas entre deux pays ;
 Virus T de la pomme de terre, souvent désigné par l'acronyme de son nom anglais (Potato Virus T) ;
 Panneau photovoltaïque thermique, un type de panneau solaire qui permet à la fois de produire l'électricité et de recueillir l'énergie thermique solaire ;
 Protéine végétale texturée ;
 Private first class, un grade dans l'armée américaine.